Lenya ist 

 der Name eines Content-Management-Systems, Apache Lenya
 der Name der Schauspielerin Lotte Lenya (1898–1981)
 der Künstlername von Jackie Lane (Schauspielerin) als Jackie Lenya
 der Titel eines deutschen Fantasy-Films, siehe Lenya – Die größte Kriegerin aller Zeiten